Der Begriff Westrichbahn bezeichnet folgende Bahnstrecken:

 Bahnstrecke Heimbach–Baumholder
 Bahnstrecke Türkismühle–Kusel